Суперлига Узбекистана 2021 (узб. Oʻzbekiston Superligasi 2021), официальное спонсорское название Coca-Cola Суперлига Узбекистана (узб. Coca-Cola Oʻzbekiston Superligasi) — 31-й по счёту розыгрыш высшей по уровню лиги чемпионата Узбекистана по футболу. Проходил под эгидой Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

В этом сезоне принимало участие 14 клубов. Турнир традиционно проходил по системе «весна — осень» (1-й тур стартует 9 марта 2021 года, а последний, 26-й, состоялся 27 ноября 2021 года). В июле в лиге был летний перерыв между первым и вторым кругами. Чемпионат проходил в 2 круга (26 туров). Матчи проводились в вечернее время в последние дни недели (пятница, суббота и воскресенье). В Суперлигу были допущены лишь те команды, которые полностью выполнили все требуемые условия лицензирования клубов.

Лимит легионеров в Суперлиге-2021 составлял 4+1. Все матчи Суперлиги Узбекистана 2021  транслировались (большинство в прямом эфире) на государственном спортивном телеканале MTRK Sport. Также это первенство известно тем, что в нем засчитываются голы, забитые с внешней стороны сетки ворот, как это уже было в матче «Машъал» - «Коканд 1912».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Стыковой матч 
Стыковой матч за место в Суперлиге между 3-м клубом Про-Лиги и 12-м клубом Суперлиги.

2021
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2021 году
Футбол в Азии в 2021 году